"Lomami" pode ser:
 Rio Lomami, na República Democrática do Congo
 Alto Lomami, província da República Democrática do Congo
 Lomami (província), província da República Democrática do Congo

Desambiguações de topônimos